Julia Görges era la detentrice del titolo, ma è stata eliminata in semifinale da Ashleigh Barty.

In finale Barty ha battuto Wang Qiang con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Daria Kasatkina (round robin)
  Anastasija Sevastova (round robin)
  Aryna Sabalenka (round robin)
  Elise Mertens (round robin)
  Julia Görges (semifinale)
  Madison Keys (round robin, ritirata)

 Garbiñe Muguruza (semifinale)
 Caroline Garcia (round robin)
 Ashleigh Barty (campionessa)
 Anett Kontaveit (round robin)
 Wang Qiang (finale)
 Zhang Shuai (round robin)

Riserve 

  Carla Suárez Navarro (non ha giocato)

 Mihaela Buzărnescu (non ha giocato)

Tabellone

Fase Finale

Gruppo Azalea

Gruppo Camelia

Gruppo Orchidea

Gruppo Rosa

Note

Collegamenti esterni 
 

WTA Elite Trophy 2018